Der Titel Der kaukasische Kreidekreis steht für:

 Der kaukasische Kreidekreis, Theaterstück von Bertolt Brecht
 Der kaukasische Kreidekreis (1958), Verfilmung des Theaterstücks, Regie: Franz Peter Wirth
 Der kaukasische Kreidekreis (1973), Verfilmung des Theaterstücks, Regie: Lothar Bellag
 Der kaukasische Kreidekreis (1983), Verfilmung des Theaterstücks, Regie: Peter Kupke